Mittsommer steht für:
 Sommersonnenwende
 Mittsommertag, Sonnenwende
 Mittsommer (Film), deutscher Kurzfilm (2005)

 Mittsommernacht steht für:
 Mittsommerfest, Feierlichkeiten zur Sommersonnenwende
 Mittsommernacht (1967), deutscher Kinofilm von Paul May

Siehe auch:
 Mittsommerkrise (politische Krise in Schweden)
 Mittsommermord (Krimi von Henning Mankell)
 Mittsommernachtstraum (Komödie von William Shakespeare)
 Mord im Mittsommer (schwedische Krimiserie)